Икона Божией Матери Богоматерь чудес — список с чудотворной иконы Богородицы, по преданию написанной самим святым апостолом и евангелистом Лукой. Икона находилась в храме «Ara Coeli» () в Риме. Икона «Богоматерь чудес» прислана с Востока Константинопольским патриархом святым Германом римскому папе Григорию II в VIII веке с целью сохранения её от иконоборцев.

В настоящее время икона «Богоматерь чудес» находится в соборе святого Румольда в городе Мехелене, Бельгия.

Примечания 

Богоматерь чудес
Иконоборчество в Византии